Jerzy Krawczyk – malarz, członek Grupy Realistów (ur. 1921, zm. 1969)
 Jerzy Krawczyk – łódzki bokser, olimpijczyk (ur. 1928, zm. 2008)
 Jerzy Krawczyk – piłkarz, gracz m.in. Motoru Lublin i Stali Mielec (ur. 1953)